31402 Negishi – asteroide della fascia principale
 Stazione di Negishi – stazione ferroviaria di Yokohama
 Ei-ichi Negishi – chimico giapponese naturalizzato statunitense
 Seiichi Negishi – calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese
 Takayuki Negishi – musicista giapponese